Алга ( — вперёд):

Топоним

Казахстан 
 Алга — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.
 Алга — город, административный центр Алгинского района Актюбинской области.
 Алга — село в Мугалжарском районе Актюбинской области.
 Алга — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Алга — село в Курмангазинском районе Атырауской области.
 Алга — село в Махамбетском районе Атырауской области.
 Алга — село в Кордайском районе Жамбылской области.
 Алга — село в Шуском районе Жамбылской области.
 Алга — прежнее название села Абжан Актогайского района Павлодарской области.

Киргизия 
 Алга — село в Кадамжайском районе Баткенской области.
 Алга — село в Чуйском районе Чуйской области.
 Алга — село в Лейлекском районе Баткенской области.

Россия 
 Алга — посёлок в Наримановском районе Астраханской области.
 Алга — деревня в Алгинском сельсовете Давлекановского района Башкортостана.
 Алга — деревня в Чуюнчинском сельсовете Давлекановского района Башкортостана.
 Алга — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Алга — деревня в Татышлинском районе Башкортостана.
 Алга — посёлок в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Алга — деревня в Аксубаевском районе Татарстана.
 Алга — посёлок в Бугульминском районе Татарстана.
 Алга — деревня в Сармановском районе Татарстана.
 Алга — деревня в Тюлячинском районе Татарстана.
 Алга — деревня в Тобольском районе Тюменской области.

Водотоки
 Алга — река в Амурском районе Хабаровского края.
 Алга (приток Анепа) — река в Свердловской области.
 Алга — минеральный источник в Давлекановском районе Башкортостана, гидрологический памятник природы.

Другое 
 Алга, Александр Егорович — чувашский поэт, прозаик, драматург, литературный переводчик, критик.
 «Алга» — киргизский футбольный клуб из Бишкека (в 1993 году назывался «Алга»-РИИФ, вторая команда называлась «Алга»).
 «Алга» (Калининский район) — одно из прежних названий киргизского футбольного клуба «Кара-Балта» из одноимённого города.
 «Алга» — молдавский женский футбольный клуб из Тирасполя.
 «Алга-Чуй» — киргизский футбольный клуб из Токмака.

 Партии
 Алга, Кыргызстан! — киргизская партия власти при Аскаре Акаеве.
 Народная партия «Алга!» — незарегистрированная оппозиционная политическая партия Казахстана.